Cantonul Nuits-Saint-Georges este un canton din arondismentul Beaune, departamentul Côte-d'Or, regiunea Burgundia, Franța.

Comune 

|-
| Agencourt || align="right" | 422 || align="right" | 21700 || align="right" | 21001
|-
| Arcenant || align="right" | 451 || align="right" | 21700 || align="right" | 21017
|-
| Argilly || align="right" | 423 || align="right" | 21700 || align="right" | 21022
|-
| Boncourt-le-Bois || align="right" | 213 || align="right" | 21700 || align="right" | 21088
|-
| Chaux || align="right" | 348 || align="right" | 21700 || align="right" | 21162
|-
| Comblanchien || align="right" | 633 || align="right" | 21700 || align="right" | 21186
|-
| Corgoloin || align="right" | 900 || align="right" | 21700 || align="right" | 21194
|-
| Flagey-Echézeaux || align="right" | 494 || align="right" | 21640 || align="right" | 21267
|-
| Fussey || align="right" | 98 || align="right" | 21700 || align="right" | 21289
|-
| Gerland || align="right" | 355 || align="right" | 21700 || align="right" | 21294
|-
| Gilly-lès-Cîteaux || align="right" | 567 || align="right" | 21640 || align="right" | 21297
|-
| Magny-lès-Villers || align="right" | 246 || align="right" | 21700 || align="right" | 21368
|-
| Marey-lès-Fussey || align="right" | 81 || align="right" | 21700 || align="right" | 21384
|-
| Meuilley || align="right" | 411 || align="right" | 21700 || align="right" | 21409
|-
| Nuits-Saint-Georges || align="right" |  || align="right" | 21700 || align="right" | 21464
|-
| Premeaux-Prissey || align="right" | 373 || align="right" | 21700 || align="right" | 21506
|-
| Quincey || align="right" | 379 || align="right" | 21700 || align="right" | 21517
|-
| Saint-Bernard || align="right" | 291 || align="right" | 21700 || align="right" | 21542
|-
| Saint-Nicolas-lès-Cîteaux || align="right" | 475 || align="right" | 21700 || align="right" | 21564
|-
| Villars-Fontaine || align="right" | 110 || align="right" | 21700 || align="right" | 21688
|-
| Villebichot || align="right" | 270 || align="right" | 21700 || align="right" | 21691
|-
| Villers-la-Faye || align="right" | 406 || align="right" | 21700 || align="right" | 21698
|-
| Villy-le-Moutier || align="right" | 216 || align="right" | 21250 || align="right" | 21708
|-
| Vosne-Romanée || align="right" | 460 || align="right" | 21700 || align="right" | 21714
|-
| Vougeot || align="right" | 187 || align="right" | 21640 || align="right" | 21716
|}
 
 

Cantoane în Côte-d'Or